Бретт Лоренцо Фарв ( (/ˈfɑrv/); род. , , штат Миссисипи, США) — игрок в американский футбол, стартовый квотербек команд «Атланта Фалконс» (1991), «Грин Бэй Пэкерз» (1992—2007), «Нью-Йорк Джетс» (2008) и «Миннесота Вайкингс» (2009—2010), выступающих в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Карьера 
Фарв был выбран на драфте НФЛ 1991 года во втором раунде под общим 33-м номером командой «Атланта Фэлконс». После одного сезона в ней, 10 февраля 1992 года его обменяли в команду «Грин Бэй Пэкерз», получив взамен право выбора в первом раунде следующего драфта. В новой команде он впервые стартовал в третьей игре сезона 1992 года и играл без перерыва до окончания сезона 2007 года, после чего перешёл в «Нью-Йорк Джетс», где провёл сезон 2008 года, а затем — в «Миннесота Вайкингс», где играл до завершения карьеры.

Вместе с «Пэкерз» он два раза подряд доходил до Супербоула: в первый раз одержав победу над «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле XXXI, а второй проиграв «Денвер Бронкос» в Супербоуле XXXII. Фарв провёл в НФЛ 19 сезонов и стартовал в каждой игре своих команд, начиная со своего первого старта в 1992 году за «Пэкерс» и вплоть до игры «Миннесота Вайкингс» — «Нью-Йорк Джайентс» 5 декабря 2010 года, которую он был вынужден пропустить из-за травмы. После пропущенной игры он провёл ещё одну, 20 декабря 2010 года против «Чикаго Беарз», после чего 17 января 2011 года официально объявил о завершении карьеры игрока.

Достижения 
Фарв является первым игроком в истории НФЛ три раза (1995—1997) выигравшим титул самого ценного игрока сезона по мнению «Associated Press» (Второй — Пэйтон Мэннинг в 2008 году. Пейтон Мэннинг — единственный игрок, которому этот титул присуждался пять раз). Ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству выходов в стартовом составе без единого пропуска среди игроков НФЛ, выступающих на любой позиции (297, а включая плей-офф 321). Он является обладателем всех возможных карьерных статистических рекордов среди квотербеков: наибольшее количество завершённых пасов (6,300), наибольшее число попыток паса (10,169), наибольшая сумма пасовых ярдов (71,838). Со 186 победами за карьеру (в регулярном чемпионате, к ним нужно добавить ещё 13 побед в плей-офф) Фарв является самым выигрывающим квотербеком в истории НФЛ и единственным, на чьем счету победы над всеми 32 командами лиги. Только в сезоне 2014 Пэйтон Мэннинг повторил это достижение, одержав победу над своим бывшим клубом — Индианаполисом.

Личная жизнь 
У Фарва есть жена, которую зовут Деанна. Свадьба прошла 14 июля 1996 года. У них две дочери — Британни (родилась 6 февраля 1989 года) и Брелей (родилась 13 июля 1999 года).

Бретт Фарв является лицом обложки игры Madden NFL 09.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт игрока
 Бретт Фарв на Packers.com
 Бретт Фарв на NFL.com
 Бретт Фарв на ESPN.com
 Статистика игрока на Pro-Football-Reference.com
 Brett Favre: The Making of a Legend

Игроки «Грин-Бей Пэкерс»
Игроки «Атланта Фэлконс»
Игроки «Миннесота Вайкингс»
Игроки «Нью-Йорк Джетс»
Квотербеки НФЛ
Игроки в американский футбол США